Казал може да се односи на:

 Казал (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Казал (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона
 Казал де Беле, насељено место у Француској, у департману Арјеж